Нижче поданий список міст Індії з населенням понад 1 млн мешканців. Дані подані за переписами 1991 і 2001 років і за оцінкою 2009 року. Населення подано лише в межах міст, без урахування агломерацій.

За переписом 1991 року в Індії налічувалося 18 міст із населенням понад 1 млн мешканців, у 2001 році — 27, у 2011 — 46.

У таблиці подано населення міст у межах муніципальних корпорацій за переписами 1991, 2001 і 2011 років.

Джерела

Посилання 
 

Індія
Списки:Індія